Э́ннис () — ирландская и английская фамилия и топоним:

Персоналии 
 Эннис, Гарт (род. 1970) — североирландский писатель, автор комиксов.
  (1925—1996) — американский бейсболист.
 Эннис, Джарон (род. 1997) — американский боксёр.
 Эннис, Джеймс (род. 1990) — американский баскетболист.
  (род. 1952) — британский политик.
 Эннис, Мадлен — фармаколог и исследователь в Королевском университете, Белфаст, Северная Ирландия.
  (род. 1984) — австралийский регбист.
  (род. 1990) — английский футболист.
 Эннис, Роберт (1928—1995) — американский футболист, защитник.
 Эннис, Тайлер (род. 1989) — канадский хоккеист.
 Эннис, Тайлер (род. 1994) — канадский баскетболист.
  (1919—1982) — ирландский волынщик, певец, собиратель песенного фольклора.
  (род. 1932) — американская джаз-музыкант.
Двойные фамилии
  (род. 1975) — ямайская легкоатлетка (бег на 100 м с барьерами).
 Эннис-Хилл, Джессика (род. 1986) — британская легкоатлетка (многоборье и бег на 100 м с барьерами).

Топонимы 
 Эннис — городок в Монтане, США.
  — город в Техасе, США.
 Эннис — (малый) город в Ирландии, административный центр графства Клэр (провинция Манстер).

См. также 
 Энни
  — достопримечательность Лос-Анджелеса.
 Эннискиллен — город в Северной Ирландии.